Роберт Фи́шер: Фишер, Роберт (1943—2008) — американский гроссмейстер и одиннадцатый чемпион мира по шахматам.
 Фишер, Роберт (1847—1933) — немецкий историк искусства, эстетик и педагог.
 Фишер, Роберт Уильям (род. 1961) — один из десяти наиболее разыскиваемых ФБР беглецов.